Кривенська сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Кривенська сільська рада — Тернопільська область, Козівський район
 Кривенська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район